ADCN est un sigle qui peut signifier :
 Advanced Drawing Change Notice, terme d'assurance qualité, principalement en aéronautique ;
 Association des Carabins de Nancy, association des étudiants en médecine de la Faculté de Médecine de Nancy.